Artaud steht für:

 Artaud de Reims († 962), Erzbischof von Reims, siehe Artold von Reims
 Artaud IV. (Forez) († 1078/79), Graf von Lyon und Forez

Artaud ist der Familienname folgender Personen:
 Antonin Artaud (1896–1948), französischer Schauspieler und Schriftsteller
 Louis Artaud (1852–1937), französischer Politiker
 Pierre-Yves Artaud (* 1946), französischer Flötist, Komponist und Musikpädagoge